Albi di Rat-Man – lista degli albi della serie autoprodotta Rat-Man (1995-1997)
 Albi di Rat-Man – lista degli albi della serie Rat-Man Collection, dal numero 16 semplicemente Rat-Man (1997-in corso)
 Albi di Tutto Rat-Man – lista degli albi della serie Tutto Rat-Man (2002-in corso)
 Albi di Rat-Man Color Special – lista degli albi della serie Rat-Man Color Special (2004-in corso)
 Albi di Rat-Man Gigante – lista degli albi della serie Rat-Man Gigante (2014-in corso)